

Codici
 AUO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Opelika, Auburn (Alabama), Stati Uniti
 auo – codice ISO 639-3 della lingua auyokawa

Aziende
 AU Optronics – società del settore dell'elettronica